Valkeainen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkeainen (sjö i Norra Österbotten), 
 Valkeainen (sjö i Kajanaland, lat 64,13, long 30,23), 
 Valkeainen (sjö i Kajanaland, lat 64,02, long 28,80), 

Robotskapade Finlandförgreningar